Asclepiodoto, scrittore di tattica militare, del I secolo a.C.
 Giulio Asclepiodoto (floruit 290-296),  politico e senatore romano
 Flavio Asclepiodoto (floruit 423-425), politico dell'Impero romano d'Oriente
 Asclepiodoto di Alessandria (floruit seconda metà del V secolo), filosofo neoplatonico